Der Sky Poker World Grand Prix 2008 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 6. bis zum 12. Oktober 2008 zum elften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum achten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war James Wade. Sieger wurde Phil Taylor, der das Turnier zum insgesamt achten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 250.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 50.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2008 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 12 erstplatzierten Spieler der PDPA Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 4 bestplatzierten Spieler der PDPA Players Championship Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllten und bei mindestens sechs Players Championships Turnieren teilgenommen hatten

Top 16 PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  John Part
  Terry Jenkins
  Wayne Mardle
  Colin Lloyd
  Andy Hamilton
  Adrian Lewis
  Alan Tabern
  Roland Scholten
  Dennis Priestley
  Peter Manley
  Ronnie Baxter
  Colin Osborne
  Mervyn King

Top 14 Players Championship Order of Merit
  Chris Mason
  Denis Ovens
  Robert Thornton
  Kevin Painter
  Mark Walsh
  Vincent van der Voort
  Wayne Jones
  Mark Dudbridge
  Andy Smith
  Tony Eccles
  Felix McBrearty
  Steve Beaton

Top 4 Irland / Nordirland
  Mick McGowan
  John MaGowan
  Brendan Dolan
  Jason Barry

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2008
Dartveranstaltung 2008
Dartwettbewerb in Dublin